Tetraonyx är ett släkte av skalbaggar. Tetraonyx ingår i familjen oljebaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oljebaggar
Tetraonyx

en:Batagur (genus)